Eine Moseltalbrücke überquert die Mosel bei folgenden Orten:

 zwischen Winningen und Dieblich, die Moseltalbrücke (A 61) der A 61
 zwischen Schweich und Longuich, die Moseltalbrücke (A 1) der A 1

Siehe auch: Hochmoselbrücke